Munchkin (gato) — raça de felinos
 Munchkin (jogo) — criado por Steve Jackson e ilustrado por John Kovalic
 Munchkin (Oz) - Região leste da fictícia Terra de Oz do autor L. Frank Baum.